26 шахматная олимпиада проходила с 18 ноября по 5 декабря 1984 года в Греции, городе Салоники.

В соревнованиях приняли участие 88 команд (Греция была представлена двумя командами). В турнире принял участие 521 шахматист, среди которых было 65 гроссмейстеров и 97 международных мастеров.

Было сыграно 2464 партии (Результаты 7-ми игр были отменены) по швейцарской системе в 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 1 час на следующие 16 ходов.

Составы команд

СССР 
Белявский, Полугаевский, Ваганян, Тукмаков, Юсупов, А. Соколов

Англия 
Майлс, Нанн, Спилмен, Чандлер, Местел, Шорт

США 
Джинджихашвили, Кавалек, Кристиансен, Браун, Альбурт, де Фирмиан

Венгрия 
Портиш, Рибли, Адорьян, Сакс, Пинтер, Гроспетер

Румыния 
Шуба, Георгиу, Гинда, Стойка, Гицеску, Барбулеску

ФРГ 
Хюбнер, Лоброн, Киндерман, Хехт, Остермайер, Лау

Франция 
Спасский, Аик, Куатли, Сере, Андрюэ, Манук

Югославия 
Любоевич, П. Николич, Кураица, Ковачевич, Иванович, Марьянович

Болгария 
Кир. Георгиев, Ерменков, Инкёв, Великов, Киров, Григоров

Нидерланды 
Тимман, Сосонко, ван дер Вил, Рее, ван дер Стеррен, Схеерен

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные результаты 
 Перфоманс-рейтинг:  Джон Нанн 2868

 Доска 1:  Крэйг Ван Тилбьюри 9½ / 11 = 86,4 %
 Доска 2:  Джон Нанн 10 / 11 = 90,9 %
 Доска 3:  Рафаэль Ваганян 8½ / 10 = 85,0 %
 Доска 4:  Прича Синпраюн (Pricha Sinprayoon) 8 / 10 = 80,0 %
 1-я резервная:  Dewperkash Gajadin,  Йожеф Пинтер,  Франсиско Хавьер Очоа, and  Джонатан Местел 7 / 9 = 77,8 %
 2-я резервная:   Gorden Comben и  Marios Schinis 7½ / 10 = 75,0 %

Ссылки 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1984 год в шахматах
Шахматы в Греции
Спорт в Греции в 1984 году
Ноябрь 1984 года
Декабрь 1984 года
Международные спортивные соревнования в Салониках